Nostalgie, heimwee, weemoedig terugverlangen
 Nostalgie (radiozender), een commerciële radiozender in Vlaanderen
 Nostalgie (Frankrijk), een Franse radiozender

Zie ook 
 ONS (televisiezender), voorheen NostalgieNet, een Nederlands digitaal televisiekanaal